Галина Евгеньевна Буркацкая (; 1916—2006) — деятель колхозного движения, председатель колхоза «Радянська Украина» Черкасского района Черкасской области УССР. Дважды Герой Социалистического Труда (1951, 1958). Член Президиума Верховного Совета СССР 5-го созыва, член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1961—1966).

Биография 
Родилась а в селе Геронимовка, ныне Черкасского района Черкасской области УССР.

Окончила Харьковский коммунистический университет им. Артёма (1938), Украинскую сельскохозяйственную академию (1956).

В 1941—1944 годах — колхозница колхоза «Серп и молот» Первомайского района Саратовской области. С 1944 года — колхозница в колхозе «Радянська Украина».

Буркацкая Г. Е. — кандидат экономических наук (1967), с 1968 года — старший преподаватель кафедры организации труда в сельскохозяйственной академии (Киев).

Член КПСС с 1946 года. Делегат XIX—XXII съездов КПСС. На XXII съезде КПСС избрана членом Центральной ревизионной комиссии. Депутат Верховного Совета СССР 3—6-го созывов.

Была членом редколлегии журнала «Крестьянка».

Умерла 13 марта 2006 года.

Награды 
 Дважды Герой Социалистического Труда:
 18.05.1951 — за высокие урожаи пшеницы,
 26.02.1958 — за успехи в развитии сельского хозяйства.
 Награждена 2 орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Также награждена орденом княгини Ольги II (2006) и III степеней (2001)

Память 
 На родине Буркацкой Г. Е. установлен бронзовый бюст.
 О Галине Евгеньевне была создана песня.
 Буркацкой написаны книги:
 «Як ми виконуємо головне завдання в сільському господарстві». К., 1953;
 «По пути крутого подъёма хозяйства». М., 1964;
 «Совершенствование системы ведения хозяйства». К., 1967.
 10 сентября 2008 года состоялось открытие мемориальной доски на доме в селе Геронимовка, где жила Баркацкая Г. Е.

Примечания

Литература 
 З. Хирен. Задор // Огонёк. 1954. № 11. С. 2-4.
 Лариса Письменна. Керівник колгоспу // Радянська жінка. 1952. № 10. С. 9.

Ссылки 
 
 
 Биография на сайте Історія України
 БУРКАЦЬКА Галина Євгеніївна
 Наградное дело Буркацккой Налины Евгеньевны. Украинская ССР, Киевская область, Черкасский район, Черкасский МТС. Указ от 26 февраля 1958 г., Российский государственный архив экономики

Дважды Герои Социалистического Труда
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Члены Президиума Верховного Совета СССР
Похороненные на Байковом кладбище